Гре́ческое — село в Минераловодском городском округе Ставропольского края России.

География 
Село расположено в северной части Минераловодского района. Площадь — 5345 га.

Расстояние до краевого центра: 106 км.

Расстояние до районного центра: 26 км.

История 
Село Греческое было основано 21 сентября 1897 года греческими переселенцам из Османской империи. На 1904 год в Греческом насчитывалось 150 дворов и 1044 человека. Жителям принадлежало 4,6 тысяч десятин земли, из них под посевами — 1,7 тысяч десятин.

До 17 января 1991 года село входило в Розовский сельсовет. 17 января 1991 года Президиум Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил «Образовать в Минераловодском районе Греческий сельсовет с центром в селе Греческое, включив в его состав село Греческое, выделенное из состава Розовского сельсовета этого же района».

До 2015 года образовывало муниципальное образование «Сельское поселение Село Греческое» Минераловодского района Ставропольского края.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения греки составляли 62 %.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
Дом культуры, средняя общеобразовательная школа № 2, этнографический музей истории, культуры, быта и ремёсел греков Северного Кавказа. Музей расположен на территории церкви Георгия Победоносца и состоит из двух строений (жилой избы и землянки), объединённых хозяйственным двором..

Русская православная церковь 
В 1909 году был построен храм святого великомученика Георгия Победоносца (на торжествах присутствовал архиепископ Агафодор).

Памятники 
Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны и советских воинов, погибших при освобождении села от фашистских захватчиков. 1943, 1952 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Минераловодского района
Упразднённые муниципальные образования Минераловодского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году